Скочище (посёлок) — посёлок, входит в Брусиловский район Житомирской области Украины.
 Скочище (село) — село на Украине, находится в Брусиловском районе Житомирской области.